Мильмаркос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сексма-дель-Кампо. Занимает площадь 44,04 км². Население — 125 человек (на 2004 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Гвадалахары